Staatsbrauerei steht für:

 Badische Staatsbrauerei Rothaus
 Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan